«Víctor Ulloa» - conjunto del nombre propio Víctor y el apellido Ulloa - puede referirse a:

 Víctor Ulloa (1991-), futbolista peruano;
 Víctor Ulloa (1992-), futbolista mexicano.